Frances (film), een Amerikaanse film uit 1982
 Frances (zangeres), een Brits zangeres